Nicolás Moscardini (La Plata, Provincia de Buenos Aires, ) es un piloto argentino de automovilismo. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000 y Fórmula Renault Argentina. Actualmente compite en Súper TC 2000 y En TC Mouras

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Súper TC 2000

Notas

Referencias 

Deportistas de La Plata
Platenses
Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Fórmula Renault Argentina
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de Chevrolet en Súper TC2000
Pilotos de TC Mouras
Pilotos de Honda en Súper TC2000
Pilotos de Toyota en Súper TC2000